

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wyrzyki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Wyrzyki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze
 Wyrzyki – część wsi Skarżyn w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno
 Wyrzyki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica

Zobacz też 
 Nowe Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale